Stolzenhain ist

 ein Ortsteil von Pockau-Lengefeld, Sachsen; siehe Stolzenhain (Pockau-Lengefeld)
 ein Ortsteil von Droyßig, Sachsen-Anhalt
 ein Ortsteil von Röderland, Brandenburg; siehe Stolzenhain an der Röder
 ein Ortsteil von Schönewalde, Brandenburg, siehe Stolzenhain/Hartmannsdorf
 ein Ort in Westböhmen, siehe Háj u Loučné (Tschechische Republik)
 eine Wüstung in der Nähe von Cunnersdorf (Sächsische Schweiz), siehe Stolzenhain (Wüstung)